Good-bye, Emmanuelle, un film français de François Leterrier (1978), c'est le troisième volet de la série de films érotiques Emmanuelle.
 Goodbye Emmanuelle, la bande originale de ce film, signée Serge Gainsbourg.